Чемпіона́т сві́ту з автоперего́нів у кла́сі Фо́рмула-1 2013 ро́ку — 64-й чемпіонат Формули-1. Став останнім чемпіонатом, в якому використовувалися 2,4-літрові двигуни V8, які в майбутньому були замінені на більш екологічно чисті і економічні турбовані V6 двигуни об'ємом 1,6 літра.

Команди та пілоти 
Наступні команди та пілоти підписали контракти на участь у чемпіонаті 2013 року. На Гран-прі Малайзії 2012 Берні Екклстоун повідомив, що більшість команд, які конкурували в сезоні 2012 року вирішили змагатися і в 2013. На Гран-прі Великої Британії 2012 стало відомим, що кожна з команд погодилась з основними положеннями нового Договору Згоди, остаточний проект якого був представлений напередодні Гран-прі Індії 2012.

30 листопада 2012 ФІА опублікувала попередній список команд та пілотів на чемпіонат 2013 року.

Календар сезону

Результати

Пілоти 
Очки отримують лише пілоти, які фінішували у першій десятці.

Примітки:
 † — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90% дистанції.

Кубок конструкторів

Примітки:
 † — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90% дистанції.

Примітки 

Сезони Формули-1